De finale van de League Cup van het seizoen 2000/01 werd gehouden op zondag 25 februari 2001. Liverpool nam het op tegen Birmingham City. Het duel werd na strafschoppen gewonnen door Liverpool. Robbie Fowler, die na 30 minuten de score opende, werd na afloop uitgeroepen tot man van de wedstrijd. De Nederlandse doelman Sander Westerveld speelde de volledige finale voor Liverpool.

Finale

Wedstrijd

Zie ook
Football League Cup 2000/01
Engels voetbalkampioenschap 2000/01

2001
Liverpool FC
Birmingham City FC
League Cup
League
Sportevenement in Cardiff